Fluminicola — рід грибів родини Papulosaceae. Назва вперше опублікована 1999 року.

Класифікація 
До роду Fluminicola відносять 2 види:
 Fluminicola bipolaris
 Fluminicola coronata

Примітки

Джерела 
 Wong, S.W.; Hyde, K.D.; Jones, E.B.G. 1999. Ultrastructural studies of freshwater ascomycetes Fluminicola bipolaris gen. et sp. nov. Fungal Diversity. 2: 189—197 — P. 190.

Роди грибів
Сордаріоміцети